paus Sergius II, paus (844-847)
 Sergius II van Napels, hertog van Napels (870-877)
 Sergius II van Jeruzalem, patriarch van Jeruzalem (908-911)
 Sergius II van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (1001-1019)
 Sergius II van Amalfi, hertog van Amalfi (1007-1028)